ZVÚ může znamenat: 
 Závody Vítězného února v Hradci Králové a dnešní nástupnické společnosti skupiny ZVU Strojírny
 ZVÚ Kroměříž, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
 SK Hradec Králové, v letech 1976–1989 Spartak ZVÚ Hradec Králové, v roce 1989 RH Spartak ZVÚ Hradec Králové, od roku 1948 Sokol Hradec Králové, v letech 1949–1953 Sokol Škoda Hradec Králové